Francesco De Zanna – bobbista e hockeista su ghiaccio italiano con cittadinanza austriaca
 De Zanna – nobile famiglia di Cortina d'Ampezzo
 Pietro de Zanna – inventore italiano
 Castello de Zanna – fortezza di Cortina d'Ampezzo